Сухорський:
 Сухорський Андрій (1929) — майстер різьби на дереві.
 Сухорський Онуфрій (1917–1969) — майстер різьблення на дереві.